Eleonora Di Ruscio – attrice italiana
 Luigi Di Ruscio – poeta, scrittore e saggista italiano
 Saturnino Di Ruscio – politico italiano